Aphanipathes är ett släkte av koralldjur. Aphanipathes ingår i familjen Aphanipathidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Svarta koralldjur
Aphanipathes